А́ксман () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Аксман, Артур (1913—1996) — политик нацистской Германии, руководитель гитлерюгенда (1940—1945).
 Аксман, Карл — немецкий физиолог XIX века.
 Аксман, Эмиль (1887—1949) — чешский композитор.